Ма́рио Казери́ни (; 26 февраля 1874, Рим, Лацио, Италия — 17 ноября 1920, там же) — итальянский кинорежиссёр, сценарист и актёр эпохи немого кино.

Биография 
Один из основоположников итальянского кинематографа. В кино с 1905 года. Дебютировал фильмами «Путешествие к центру Луны» (1905) и «Влюблённый Пьеро» (1906). Перед Первой мировой войной был одним из популярных итальянских кинорежиссёров, неизменно собиравшим кассовые сборы. Ставил исторические фильмы, обращался к экранизациям итальянской и мировой классики, в том числе русской. Часто писал сценарии к собственным картинам и снимался в них.

Избранная фильмография

Режиссёр

Литература 
 Кино: Энциклопедический словарь / Гл. ред. С. И. Юткевич Москва, Советская энциклопедия, 1987. — с. 165
 Лидзани, Карло, Итальянское кино. (Перевод с итальянского). М., 1956.

Ссылки 
 
 Марио Казерини на сайте КиноПоиск

Режиссёры немого кино